Мухаррам-эль-Фаукани () — район (минтака) в составе мухафазы Хомс, Сирия.
Административный центр — город Мухаррам-эль-Фаукани. Население (по данным переписи 2004 года) — 52 068 человек.

География 
Район расположен в северной части мухафазы. На востоке граничит с районом Пальмира, на юге и западе — с районом Хомс, на севере — с территорией мухафазы Хама.

Административное деление 
Административно район Мухаррам-эль-Фаукани разделён на две нахии:

Примечания 

Районы мухафазы Хомс